Raymond Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Raymond Township (Arkansas)
 Raymond Township (Champaign County, Illinois)
 Raymond Township (Montgomery County, Illinois)
 Raymond Township (Kansas)
 Raymond Township (Minnesota)
 Raymond Township (Nebraska)
 Raymond Township (North Dakota)
 Raymond Township (South Dakota)